Die Bridgestone Doubles 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Fort Worth. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 15. bis 18. April 1982 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Fort Worth